Сверчково — название населённых пунктов в России:

 Сверчково — село в Целинном районе Алтайского края.
 Сверчково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Сверчково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Сверчково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Сверчково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Сверчково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Сверчково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Сверчково — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Сверчково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Сверчково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Сверчково
 Малое Сверчково
 Усилительный Пункт (Сверчково)